Akademen kan syfta på:
Akademiska bokhandeln – en finländsk bokhandelskedja.
Akademiska Sångföreningen – en finlandssvensk manskör.